Sezóna 2007/2008 byla 33. sezónou Švédské ligy ledního hokeje. Vítězem se stal tým HV 71 Jönköping.

Konečná tabulka základní části

Play off

Kvalserien (baráž)

Externí odkazy 
 

Lední hokej v roce 2007
Lední hokej v roce 2008
2007/2008
Sport ve Švédsku v roce 2007
Sport ve Švédsku v roce 2008